Sison cernuum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Sison cernuum ingår i släktet höstpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Höstpersiljor
cernuum